Losnyzja (ukrainisch ) steht für:

 Sergei Loznitsa (ukrainisch Serhij Losnyzja, * 1964), ukrainischer Filmregisseur 
 Losnyzja (Korosten), Dorf im Rajon Korosten der ukrainischen Oblast Schytomyr
 Losnyzja (Usch), linker Nebenfluss des Usch in der Nordukraine